Hofstadter hace referencia a varios artículos:

Personas
Douglas Hofstadter, científico, filósofo y académico estadounidense
Robert Hofstadter, físico estadounidense.
Dan Hofstadter, escritor estadounidense, colaborador habitual durante ocho años de The New Yorker.

Además
Ley de Hofstadter, adagio temporal creado por Douglas Hofstadter
Leonard Hofstadter, personaje de ficción.
Siegfried Hofstätter,  taxónomo botánico alemán de apellido similar.